! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 158001–158100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 158101–158200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 158201–158300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 158301–158400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 158401–158500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 158501–158600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 158601–158700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 158701–158800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 158801–158900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 158901–159000 [ editare]

Lista planetelor minore (158001-159000)